Насьональ 1968 () — одна из двух частей 38-го профессионального чемпионата Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1968 на rsssf.com

1968
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1968 году